Il doppio del torneo di tennis Copa Sevilla 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Emilio Benfele Álvarez e José Imaz-Ruiz che hanno battuto in finale Patrick Baur e Torben Theine 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Francisco Montana /  Paul Wekesa (quarti di finale)
 Sergio Gómez Barrio /  Miguel Tobón (quarti di finale)

 Emilio Benfele Álvarez /  José Imaz-Ruiz (Campioni)
 Patrick Baur /  Torben Theine (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Copa Sevilla 1994